Mottaiola sono due frazioni della provincia di Cremona
Mottaiola de' Padri – frazione di Cappella de' Picenardi
Mottaiola de' Coppini – frazione di Cingia de' Botti